Norman Foster – architetto e progettista britannico
 Norman Foster – regista, attore e sceneggiatore statunitense